pedicel (szypułka) – bezlistna część pędu, z której wyrasta kwiat i owoc
 pedicel – drugi człon czułków owadów
 pedicel – część owarioli owadów
 pedicel (stylik, pomostek) – przewężona część odwłoka błonkówek
 pedicel (łącznik) – przewężona część odwłoka pajęczaków między prosomą a opistosomą
 pedicel – pęczek neurytów, unerwiający przyoczka owadów

Przypisy